Ива́н Ка́рпович Карпе́нко-Ка́рый (наст. фамилия  Тобиле́вич; ; ) — украинский драматический писатель реалистического направления, брат Н. К. Садовского, П. К. Саксаганского и М. К. Садовской-Барилотти.

Биография 
Родился 29 сентября 1845 года в селе Арсеневка вблизи Елисаветграда в семье управляющего имением Карпа Тобилевича.

Закончил уездное училище, в 14 лет поступил на службу писцом.

В течение 23 лет был чиновником и долгое время состоял секретарём городской полиции в Елисаветграде, откуда был уволен и сослан в 1883 году за снабжение паспортами революционеров.

В 1880-е годы играл в труппе М. Л. Кропивницкого, с 1883 года стал писать драмы на украинском языке. В 1886 году в Херсоне вышел сборник его драм: «Бондарівна», «Хто винен?» и «Розумний і дурень». В 1887 году была издана его драма «Наймичка» (в Херсоне), в 1892 году — «Мартин Боруля» (напечатано в «Зоре»).

Достоинства его драм — живость, цельность характеров и хороший язык.

В СССР имя было присвоено Государственному институту театрального искусства Украинской ССР.

В 1906 году заболел, оставил сцену и выехал в Берлин на лечение. После тяжёлой болезни (рак печени и селезёнки) 2(15) сентября 1907 года скончался в Берлине. Похоронен на хуторе Надежда.

Семья 
 Был женат на Надежде Карловне Тарковской (до 1882 года), в браке родилось семь детей: Виссарион (умер вскоре после рождения), Галя (1872—1882), Назар (1874-), Микола и Катерина (умерли младенцами), Юрко (1876—1925) и Орися (1879—1955).
 С 1883 года был женат на Софии Витальевне Дитковской, удочерил дочь С. В. Дитковской - Марию.

Произведения 
 Безталанна
 Бондарівна
 Бурлака
 Житейське море
 Мартин Боруля
 Наймичка
 Невольник
 Новобранець
 Розумний і дурень
 Сава Чалий
 Сто тисяч
 Хазяїн

См. также 
 Тобилевичи

Примечания

Источники

Ссылки 
 Произведения Карпенко-Карого на аудиобиблиотеке litplayer
 Гордость Украины — Иван Карпенко-Карый
 Карпенко-Карый Иван Карпович (Тобилевич)
 «Долі нащадків І.К. Карпенка-Карого (Тобілевича)»
 Наталія Гарбар. До реконструкції родоводу Тобілевичів (стор. 28-35)

Украинские писатели
Иван Карпович
Писатели Украины XIX века